Neuf navires de l'US Navy portent ou auraient dû porter le nom dUSS Columbia, un dixième devant le prendre :
 l'USS Columbia, une frégate de 44 canons qui est brûlée en 1814 avant la fin de sa construction, afin d'éviter sa capture par les Britanniques ;
 l', une frégate de 50 canons lancée en 1836. elle est brûlée en 1861 afin d'éviter sa capture par les Confédérés ;
 l', un bateau à vapeur capturé aux Confédérés en 1862 ;
 l', un cuirassé à coque en fer capturé aux Confédérés en 1865 ;
 l', un croiseur protégé en service de 1894 à 1921 ;
 l', un transport de troupes lancé sous le nom de Great Nothern et renommé Columbia en 1921 ;
 l', un croiseur léger lancé en 1941 qui participe à la Seconde Guerre mondiale
 l', un pétrolier ravitailleur rendu à son propriétaire en 1984 ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles en service depuis 1995 ;
 l', un futur sous-marin nucléaire lanceur d'engins de classe Columbia dont la construction a commencé en 2020.

Columbia